Григорий Федорович Горбуров (5 февраля 1924 — 30 января 2014) — украинский врач-онколог , Заслуженный врач Украинской ССР (1965). Почетный гражданин городов Николаев (2001).

Биография 
Родился в селе Коза, ныне село Лиманы Березанского района Николаевской области . В 1941 году окончил железнодорожную школу в городе Одесса .

Участник Великой Отечественной войны: сапер 57-го отдельного гвардейского саперного батальона 49-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии красноармеец.

В 1947 году поступил на лечебный факультет Одесского медицинского института имени Н. Пирогова. После окончания института в 1953 году назначен заведующим Благодатновской участковой больницы Николаевской области. В 1955 году переведен на должность главного врача Снигиревской ЦРБ и, одновременно, районного хирурга.

С 1970 года — главный врач Николаевского областного онкологического диспансера. В 1972 году Г. Ф. Горбуров создал и бессменно возглавлял Николаевское областное научно-медицинское общество онкологов. Избирался членом правления Всеукраинского общества «Онколог».

Труды 
Г. Ф. Горбуров — автор более 120 научных работ, в том числе: «Переливание свежоцитратной крови и белковых кровезаменителей в условиях сельской больницы» (1957), «Потенциальное обезболивание» (1960), «Местная анестезия в работе районного хирурга и пути увеличения её возможностей» (1963), «Ранняя цитологическая диагностика рака шейки матки» (1978), «Эффективность хирургической помощи при ранней релапаротомии у онкологических больных» (1988) и др.

Награды и почетные звания 
Награждён украинским орденами «За заслуги» 1-го (16.01.2009), 2-го (05.05.2004) и 3-го (27.03.1997) степеней, Богдана Хмельницкого 3-й степени, «За мужество» 3-й степени (14.10.1999), советскими орденами Октябрьской Революции , Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Украинской ССР» (19.11.1965). Почетный гражданин города Снигиревка.

Решением Николаевского городского совета от 23 марта 2001 года № 29/2 присвоено звание «Почетный гражданин города Николаева».

Ссылки 
 Горбуров
 Горбуров